Elmalı (Orta), een gemeente in de Turkse provincie Çankırı
Elmalı (district), een district van de Turkse provincie Antalya
Elmalı (stad), de hoofdplaats van het district